Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, les Yochlols sont une race fictive de démons mineurs appartenant à la famille des Tanar'ri.

Description

Un yochlol est un démon mineur, vestale de Lloth, la déesse chaotique drow. Les yochlols proviennent du Puits de la Toile Démoniaque (ou Fosse Démoniaque). Seules les grandes prêtresses de la Reine Araignée peuvent invoquer un yochlol et ils ne sont censés être appelés que dans des situations de nécessité ou pour être témoins de sacrifices perpétrés au nom de Lloth.

Dans leur forme naturelle, ils apparaissent comme des tentacules de cire fondue à l’odeur nauséabonde. Ils ont également le pouvoir de changer de forme, et se transforment alors généralement en une très belle femelle drow (bien qu’il leur soit en théorie possible de prendre une autre forme) ou en une grosse araignée (généralement une veuve noire), images de la Reine Araignée. Ils peuvent aussi se transformer en une forme gazeuse toxique qu’inhalent leurs victimes sans le savoir.

Création

Lloth créé les yochlols à partir de succubes arrachées au plan des Abysses. Elle n'a jamais révélé le procédé utilisé pour transformer les succubes en yochlols mais quand le processus est terminé, le yochlol ne se souvient pas de son ancienne vie et est totalement fidèle à sa nouvelle maîtresse.

Nature

Les Yochlols sont des créatures chaotiques mauvaises, comme le sont tous les Tanar'ri. Ils prennent grand plaisir à dominer les autres. Ils sont cruels et aiment les conflits et les guerres, ils se réjouissant de la rage qui les remplit à chaque fois que quelqu’un défie leur déesse. Chaque yochlol sert Lloth et leur cohésion est étonnante pour des créatures chaotiques. Jamais aucun ne trahit, ne met en danger, ou n’attaque un autre yochlols, ni ne nuit à la Reine Araignée. Tous partagent un lien télépathique. Ils prennent un plaisir particulier à échapper au contrôle de ceux qui les ont invoqués, et à errer librement sur le Plan Matériel Primaire. Les yochlols utilisent leurs différentes formes comme des déguisements pour mener à bien les manipulations et les subterfuges que Lloth ordonne, et afin de pousser leurs victimes à se livrer au mal et au chaos.

Lien interne 
 Races planaires#Tanar'ri

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés